|-
|(50751)||2000 EL173|| align=right|14,6|| align=right|2,555|| align=right|0,120|| align=right|15,60|| align=right|4,082||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50752)||2000 EA174|| align=right|13,5|| align=right|2,669|| align=right|0,096|| align=right|16,35|| align=right|4,360||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50753)||2000 EO177|| align=right|14,1|| align=right|2,701|| align=right|0,146|| align=right|12,11|| align=right|4,438||MBA||3. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(50754)||2000 EW178|| align=right|13,7|| align=right|2,638|| align=right|0,135|| align=right|15,63|| align=right|4,284||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50755)||2000 EQ181|| align=right|15,4|| align=right|2,346|| align=right|0,145|| align=right|9,58|| align=right|3,593||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50756)||2000 ET181|| align=right|13,8|| align=right|2,677|| align=right|0,193|| align=right|15,90|| align=right|4,380||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50757)||2000 EA183|| align=right|13,8|| align=right|2,968|| align=right|0,092|| align=right|10,14|| align=right|5,113||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50758)||2000 EB183|| align=right|12,5|| align=right|3,114|| align=right|0,192|| align=right|18,85|| align=right|5,494||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50759)||2000 EF183|| align=right|13,8|| align=right|2,641|| align=right|0,157|| align=right|16,78|| align=right|4,291||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50760)||2000 ER183|| align=right|15,0|| align=right|2,701|| align=right|0,160|| align=right|2,94|| align=right|4,439||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50761)||2000 EZ183|| align=right|14,2|| align=right|2,803|| align=right|0,087|| align=right|8,80|| align=right|4,692||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50762)||2000 EY184|| align=right|14,5|| align=right|2,749|| align=right|0,079|| align=right|13,46|| align=right|4,557||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50763)||2000 EV185|| align=right|16,2|| align=right|2,659|| align=right|0,080|| align=right|0,71|| align=right|4,335||MBA||1. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(50764)||2000 EZ185|| align=right|16,7|| align=right|2,397|| align=right|0,230|| align=right|0,50|| align=right|3,710||MBA||1. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(50765)||2000 FM|| align=right|13,9|| align=right|2,720|| align=right|0,070|| align=right|8,92|| align=right|4,485||MBA||25. marec 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(50766)||2000 FA2|| align=right|15,2|| align=right|2,965|| align=right|0,082|| align=right|1,45|| align=right|5,104||MBA||25. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(50767)||2000 FV2|| align=right|15,0|| align=right|2,795|| align=right|0,089|| align=right|7,15|| align=right|4,671||MBA||27. marec 2000||Farpoint||Gary Hug
|-
|(50768)||2000 FW2|| align=right|13,5|| align=right|2,641|| align=right|0,075|| align=right|12,65|| align=right|4,291||MBA||27. marec 2000||Farpoint||Gary Hug
|-
|(50769)||2000 FH3|| align=right|13,8|| align=right|2,662|| align=right|0,143|| align=right|12,60|| align=right|4,344||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50770)||2000 FE5|| align=right|13,8|| align=right|2,654|| align=right|0,145|| align=right|10,78|| align=right|4,324||MBA||29. marec 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(50771)||2000 FH5|| align=right|14,2|| align=right|2,736|| align=right|0,231|| align=right|9,57|| align=right|4,525||MBA||29. marec 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(50772)||2000 FQ8|| align=right|15,1|| align=right|2,894|| align=right|0,023|| align=right|2,45|| align=right|4,923||MBA||29. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(50773)||2000 FG12|| align=right|14,2|| align=right|2,549|| align=right|0,108|| align=right|13,26|| align=right|4,069||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50774)||2000 FK12|| align=right|14,4|| align=right|2,236|| align=right|0,138|| align=right|10,12|| align=right|3,343||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50775)||2000 FQ12|| align=right|14,0|| align=right|3,060|| align=right|0,050|| align=right|11,25|| align=right|5,351||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50776)||2000 FS12|| align=right|14,1|| align=right|2,651|| align=right|0,179|| align=right|12,97|| align=right|4,317||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50777)||2000 FL13|| align=right|13,5|| align=right|2,643|| align=right|0,071|| align=right|15,11|| align=right|4,296||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50778)||2000 FZ15|| align=right|14,7|| align=right|2,704|| align=right|0,057|| align=right|13,68|| align=right|4,445||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50779)||2000 FA16|| align=right|14,4|| align=right|2,732|| align=right|0,057|| align=right|6,32|| align=right|4,516||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50780)||2000 FE16|| align=right|14,0|| align=right|2,967|| align=right|0,007|| align=right|10,31|| align=right|5,109||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50781)||2000 FO16|| align=right|14,9|| align=right|2,781|| align=right|0,047|| align=right|5,91|| align=right|4,638||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50782)||2000 FU16|| align=right|15,4|| align=right|2,360|| align=right|0,205|| align=right|8,48|| align=right|3,625||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50783)||2000 FE17|| align=right|14,6|| align=right|2,635|| align=right|0,090|| align=right|9,72|| align=right|4,275||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50784)||2000 FF17|| align=right|14,0|| align=right|3,140|| align=right|0,037|| align=right|12,29|| align=right|5,562||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50785)||2000 FS18|| align=right|14,3|| align=right|2,650|| align=right|0,182|| align=right|11,78|| align=right|4,312||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50786)||2000 FY19|| align=right|13,0|| align=right|3,048|| align=right|0,085|| align=right|11,90|| align=right|5,321||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50787)||2000 FP20|| align=right|15,5|| align=right|2,392|| align=right|0,136|| align=right|5,68|| align=right|3,699||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50788)||2000 FB21|| align=right|14,1|| align=right|2,749|| align=right|0,072|| align=right|12,05|| align=right|4,558||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50789)||2000 FJ21|| align=right|14,2|| align=right|2,620|| align=right|0,109|| align=right|14,90|| align=right|4,239||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50790)||2000 FZ21|| align=right|13,7|| align=right|3,109|| align=right|0,079|| align=right|10,02|| align=right|5,482||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50791)||2000 FY22|| align=right|14,1|| align=right|2,581|| align=right|0,156|| align=right|12,79|| align=right|4,146||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50792)||2000 FZ22|| align=right|15,1|| align=right|2,577|| align=right|0,018|| align=right|15,80|| align=right|4,137||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50793)||2000 FF23|| align=right|14,1|| align=right|2,756|| align=right|0,106|| align=right|10,03|| align=right|4,575||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50794)||2000 FH24|| align=right|14,5|| align=right|2,692|| align=right|0,053|| align=right|14,62|| align=right|4,417||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50795)||2000 FW24|| align=right|14,4|| align=right|2,674|| align=right|0,097|| align=right|13,64|| align=right|4,372||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50796)||2000 FS25|| align=right|13,4|| align=right|3,158|| align=right|0,021|| align=right|4,29|| align=right|5,612||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50797)||2000 FH26|| align=right|14,3|| align=right|2,846|| align=right|0,038|| align=right|2,93|| align=right|4,800||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50798)||2000 FL26|| align=right|13,6|| align=right|3,195|| align=right|0,103|| align=right|12,32|| align=right|5,710||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50799)||2000 FQ26|| align=right|14,5|| align=right|2,726|| align=right|0,045|| align=right|1,79|| align=right|4,501||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50800)||2000 FU26|| align=right|14,1|| align=right|3,033|| align=right|0,229|| align=right|6,18|| align=right|5,282||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50801)||2000 FA27|| align=right|14,0|| align=right|2,992|| align=right|0,104|| align=right|10,99|| align=right|5,176||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50802)||2000 FH27|| align=right|14,6|| align=right|2,910|| align=right|0,109|| align=right|1,07|| align=right|4,963||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50803)||2000 FP27|| align=right|14,5|| align=right|2,548|| align=right|0,156|| align=right|13,31|| align=right|4,066||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50804)||2000 FC28|| align=right|13,9|| align=right|2,733|| align=right|0,076|| align=right|1,56|| align=right|4,517||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50805)||2000 FF28|| align=right|15,0|| align=right|3,079|| align=right|0,077|| align=right|1,24|| align=right|5,402||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50806)||2000 FH28|| align=right|13,4|| align=right|2,940|| align=right|0,083|| align=right|12,11|| align=right|5,040||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50807)||2000 FJ28|| align=right|13,7|| align=right|3,182|| align=right|0,082|| align=right|4,51|| align=right|5,675||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50808)||2000 FK28|| align=right|14,8|| align=right|2,398|| align=right|0,236|| align=right|5,07|| align=right|3,712||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50809)||2000 FF29|| align=right|13,3|| align=right|3,089|| align=right|0,146|| align=right|4,33|| align=right|5,429||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50810)||2000 FL29|| align=right|14,2|| align=right|2,793|| align=right|0,084|| align=right|3,95|| align=right|4,668||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50811)||2000 FZ29|| align=right|14,7|| align=right|2,872|| align=right|0,061|| align=right|2,23|| align=right|4,865||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50812)||2000 FC30|| align=right|14,5|| align=right|2,427|| align=right|0,208|| align=right|7,87|| align=right|3,780||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50813)||2000 FJ30|| align=right|14,8|| align=right|2,803|| align=right|0,047|| align=right|4,13|| align=right|4,692||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50814)||2000 FO30|| align=right|15,0|| align=right|2,690|| align=right|0,191|| align=right|4,27|| align=right|4,410||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50815)||2000 FC31|| align=right|15,1|| align=right|2,568|| align=right|0,200|| align=right|8,55|| align=right|4,115||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50816)||2000 FU31|| align=right|13,7|| align=right|2,586|| align=right|0,198|| align=right|14,09|| align=right|4,159||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50817)||2000 FB32|| align=right|14,3|| align=right|2,696|| align=right|0,200|| align=right|14,22|| align=right|4,427||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50818)||2000 FV32|| align=right|15,3|| align=right|2,452|| align=right|0,112|| align=right|6,75|| align=right|3,839||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50819)||2000 FW32|| align=right|14,1|| align=right|2,596|| align=right|0,045|| align=right|15,36|| align=right|4,182||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50820)||2000 FV33|| align=right|13,7|| align=right|2,939|| align=right|0,041|| align=right|3,42|| align=right|5,039||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50821)||2000 FC34|| align=right|15,6|| align=right|2,654|| align=right|0,137|| align=right|3,61|| align=right|4,322||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50822)||2000 FH35|| align=right|14,3|| align=right|2,802|| align=right|0,077|| align=right|3,81|| align=right|4,690||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50823)||2000 FL35|| align=right|14,0|| align=right|3,149|| align=right|0,143|| align=right|6,37|| align=right|5,587||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50824)||2000 FU35|| align=right|14,7|| align=right|2,744|| align=right|0,068|| align=right|6,03|| align=right|4,544||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50825)||2000 FD37|| align=right|14,8|| align=right|2,752|| align=right|0,070|| align=right|4,37|| align=right|4,564||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50826)||2000 FE37|| align=right|14,8|| align=right|2,723|| align=right|0,180|| align=right|4,03|| align=right|4,492||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50827)||2000 FN37|| align=right|14,0|| align=right|3,007|| align=right|0,082|| align=right|10,57|| align=right|5,214||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50828)||2000 FR37|| align=right|15,3|| align=right|2,538|| align=right|0,135|| align=right|7,79|| align=right|4,042||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50829)||2000 FV37|| align=right|13,8|| align=right|2,594|| align=right|0,101|| align=right|14,62|| align=right|4,177||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50830)||2000 FF38|| align=right|14,7|| align=right|2,714|| align=right|0,023|| align=right|5,64|| align=right|4,471||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50831)||2000 FQ38|| align=right|15,1|| align=right|2,656|| align=right|0,036|| align=right|4,54|| align=right|4,329||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50832)||2000 FH39|| align=right|14,3|| align=right|2,952|| align=right|0,030|| align=right|3,16|| align=right|5,072||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50833)||2000 FE40|| align=right|14,3|| align=right|2,770|| align=right|0,058|| align=right|6,95|| align=right|4,610||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50834)||2000 FV40|| align=right|13,9|| align=right|2,988|| align=right|0,061|| align=right|8,24|| align=right|5,163||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50835)||2000 FX40|| align=right|13,7|| align=right|2,670|| align=right|0,167|| align=right|13,79|| align=right|4,361||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50836)||2000 FG41|| align=right|14,7|| align=right|2,797|| align=right|0,017|| align=right|5,02|| align=right|4,677||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50837)||2000 FG42|| align=right|13,6|| align=right|3,084|| align=right|0,077|| align=right|9,13|| align=right|5,415||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50838)||2000 FQ42|| align=right|14,4|| align=right|2,703|| align=right|0,067|| align=right|3,62|| align=right|4,444||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50839)||2000 FJ43|| align=right|14,3|| align=right|2,933|| align=right|0,040|| align=right|12,46|| align=right|5,023||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50840)||2000 FQ43|| align=right|14,0|| align=right|2,946|| align=right|0,127|| align=right|15,10|| align=right|5,055||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50841)||2000 FG44|| align=right|14,4|| align=right|2,577|| align=right|0,168|| align=right|13,58|| align=right|4,137||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50842)||2000 FL44|| align=right|15,1|| align=right|2,622|| align=right|0,124|| align=right|12,90|| align=right|4,245||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50843)||2000 FS44|| align=right|14,0|| align=right|2,768|| align=right|0,127|| align=right|13,66|| align=right|4,605||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50844)||2000 FU44|| align=right|13,0|| align=right|2,974|| align=right|0,127|| align=right|11,65|| align=right|5,128||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50845)||2000 FL45|| align=right|13,5|| align=right|3,112|| align=right|0,080|| align=right|7,13|| align=right|5,489||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50846)||2000 FX45|| align=right|14,8|| align=right|2,552|| align=right|0,048|| align=right|10,17|| align=right|4,076||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50847)||2000 FG46|| align=right|13,5|| align=right|3,055|| align=right|0,132|| align=right|10,13|| align=right|5,338||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50848)||2000 FM46|| align=right|14,4|| align=right|2,745|| align=right|0,127|| align=right|10,14|| align=right|4,547||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50849)||2000 FV46|| align=right|14,4|| align=right|2,533|| align=right|0,234|| align=right|10,67|| align=right|4,030||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50850)||2000 FX46|| align=right|13,3|| align=right|3,063|| align=right|0,120|| align=right|10,59|| align=right|5,359||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50851)||2000 FR47|| align=right|15,0|| align=right|2,335|| align=right|0,178|| align=right|11,77|| align=right|3,568||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50852)||2000 FZ47|| align=right|13,5|| align=right|3,043|| align=right|0,054|| align=right|11,96|| align=right|5,308||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50853)||2000 FC50|| align=right|14,2|| align=right|2,638|| align=right|0,097|| align=right|12,22|| align=right|4,283||MBA||31. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50854)||2000 FD50|| align=right|13,3|| align=right|2,694|| align=right|0,140|| align=right|12,16|| align=right|4,422||MBA||31. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50855)||2000 FK55|| align=right|14,7|| align=right|2,618|| align=right|0,180|| align=right|10,08|| align=right|4,236||MBA||30. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(50856)||2000 FZ61|| align=right|14,3|| align=right|2,622|| align=right|0,135|| align=right|24,00|| align=right|4,246||MBA||26. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50857)||2000 FP62|| align=right|14,0|| align=right|2,932|| align=right|0,113|| align=right|3,04|| align=right|5,021||MBA||26. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50858)||2000 FC64|| align=right|14,8|| align=right|2,723|| align=right|0,140|| align=right|2,58|| align=right|4,493||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50859)||2000 FR64|| align=right|13,9|| align=right|3,170|| align=right|0,056|| align=right|8,45|| align=right|5,642||MBA||30. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50860)||2000 FD65|| align=right|14,7|| align=right|2,634|| align=right|0,188|| align=right|13,74|| align=right|4,274||MBA||26. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50861)||2000 FO69|| align=right|14,4|| align=right|2,739|| align=right|0,084|| align=right|4,90|| align=right|4,532||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50862)||2000 FX73|| align=right|12,9|| align=right|2,648|| align=right|0,099|| align=right|30,53|| align=right|4,309||MBA||26. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(50863)||2000 GN1|| align=right|14,3|| align=right|2,673|| align=right|0,099|| align=right|14,17|| align=right|4,370||MBA||4. april 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(50864)||2000 GM2|| align=right|12,6|| align=right|3,019|| align=right|0,038|| align=right|10,92|| align=right|5,244||MBA||5. april 2000||High Point||D. K. Chesney
|-
|(50865)||2000 GU2|| align=right|14,1|| align=right|2,450|| align=right|0,058|| align=right|6,88|| align=right|3,835||MBA||3. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50866)||2000 GX3|| align=right|13,5|| align=right|2,577|| align=right|0,137|| align=right|13,36|| align=right|4,136||MBA||1. april 2000||Colleverde||Colleverde
|-
|(50867)||2000 GM4|| align=right|15,4|| align=right|2,286|| align=right|0,279|| align=right|22,35|| align=right|3,456||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50868)||2000 GC6|| align=right|13,9|| align=right|2,909|| align=right|0,050|| align=right|1,79|| align=right|4,960||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50869)||2000 GJ8|| align=right|16,3|| align=right|2,428|| align=right|0,157|| align=right|1,16|| align=right|3,782||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50870)||2000 GQ8|| align=right|15,8|| align=right|2,444|| align=right|0,162|| align=right|2,52|| align=right|3,819||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50871)||2000 GX9|| align=right|14,6|| align=right|2,927|| align=right|0,105|| align=right|0,84|| align=right|5,007||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50872)||2000 GT10|| align=right|14,3|| align=right|2,411|| align=right|0,163|| align=right|1,72|| align=right|3,743||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50873)||2000 GQ13|| align=right|14,9|| align=right|2,579|| align=right|0,135|| align=right|8,81|| align=right|4,142||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50874)||2000 GE23|| align=right|14,8|| align=right|2,607|| align=right|0,248|| align=right|5,33|| align=right|4,209||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50875)||2000 GG24|| align=right|15,8|| align=right|2,665|| align=right|0,098|| align=right|2,51|| align=right|4,350||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50876)||2000 GV24|| align=right|15,3|| align=right|2,639|| align=right|0,029|| align=right|14,26|| align=right|4,287||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50877)||2000 GF29|| align=right|13,9|| align=right|2,956|| align=right|0,056|| align=right|1,16|| align=right|5,081||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50878)||2000 GC31|| align=right|14,3|| align=right|2,956|| align=right|0,071|| align=right|2,12|| align=right|5,081||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50879)||2000 GT32|| align=right|14,6|| align=right|2,791|| align=right|0,064|| align=right|3,84|| align=right|4,662||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50880)||2000 GC33|| align=right|15,0|| align=right|2,896|| align=right|0,070|| align=right|9,13|| align=right|4,927||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50881)||2000 GF33|| align=right|14,2|| align=right|2,715|| align=right|0,058|| align=right|5,98|| align=right|4,474||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50882)||2000 GW35|| align=right|14,5|| align=right|2,739|| align=right|0,065|| align=right|1,55|| align=right|4,533||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50883)||2000 GD36|| align=right|14,5|| align=right|2,557|| align=right|0,160|| align=right|7,20|| align=right|4,088||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50884)||2000 GZ37|| align=right|14,7|| align=right|2,989|| align=right|0,067|| align=right|9,80|| align=right|5,167||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50885)||2000 GD39|| align=right|15,8|| align=right|2,590|| align=right|0,088|| align=right|2,24|| align=right|4,168||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50886)||2000 GW39|| align=right|14,9|| align=right|2,967|| align=right|0,127|| align=right|0,83|| align=right|5,110||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50887)||2000 GD40|| align=right|14,7|| align=right|2,682|| align=right|0,064|| align=right|21,47|| align=right|4,391||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50888)||2000 GN40|| align=right|15,6|| align=right|2,371|| align=right|0,153|| align=right|2,63|| align=right|3,651||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50889)||2000 GO40|| align=right|14,9|| align=right|2,919|| align=right|0,079|| align=right|1,21|| align=right|4,986||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50890)||2000 GS40|| align=right|14,5|| align=right|2,687|| align=right|0,047|| align=right|13,52|| align=right|4,404||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50891)||2000 GH41|| align=right|14,8|| align=right|2,912|| align=right|0,047|| align=right|1,12|| align=right|4,967||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50892)||2000 GO41|| align=right|15,2|| align=right|3,016|| align=right|0,076|| align=right|2,73|| align=right|5,236||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50893)||2000 GX41|| align=right|14,9|| align=right|2,978|| align=right|0,115|| align=right|10,12|| align=right|5,138||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50894)||2000 GA42|| align=right|14,4|| align=right|2,936|| align=right|0,060|| align=right|0,90|| align=right|5,031||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50895)||2000 GH42|| align=right|14,0|| align=right|2,552|| align=right|0,142|| align=right|5,71|| align=right|4,076||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50896)||2000 GS43|| align=right|14,5|| align=right|2,905|| align=right|0,036|| align=right|1,58|| align=right|4,951||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50897)||2000 GA44|| align=right|14,5|| align=right|2,603|| align=right|0,205|| align=right|15,89|| align=right|4,200||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50898)||2000 GF47|| align=right|14,2|| align=right|2,951|| align=right|0,027|| align=right|0,90|| align=right|5,069||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50899)||2000 GM47|| align=right|14,2|| align=right|2,763|| align=right|0,031|| align=right|1,26|| align=right|4,592||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50900)||2000 GK48|| align=right|15,1|| align=right|2,984|| align=right|0,071|| align=right|0,66|| align=right|5,153||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50901)||2000 GR48|| align=right|14,7|| align=right|3,104|| align=right|0,039|| align=right|11,62|| align=right|5,467||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50902)||2000 GJ49|| align=right|14,4|| align=right|3,089|| align=right|0,053|| align=right|3,13|| align=right|5,428||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50903)||2000 GM50|| align=right|15,1|| align=right|2,728|| align=right|0,056|| align=right|2,68|| align=right|4,505||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50904)||2000 GK51|| align=right|14,8|| align=right|3,147|| align=right|0,161|| align=right|2,18|| align=right|5,583||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50905)||2000 GL51|| align=right|15,0|| align=right|2,990|| align=right|0,135|| align=right|3,05|| align=right|5,171||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50906)||2000 GX51|| align=right|14,0|| align=right|3,097|| align=right|0,164|| align=right|14,55|| align=right|5,449||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50907)||2000 GB52|| align=right|15,1|| align=right|2,345|| align=right|0,164|| align=right|5,33|| align=right|3,590||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50908)||2000 GE53|| align=right|14,1|| align=right|2,741|| align=right|0,214|| align=right|8,01|| align=right|4,537||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50909)||2000 GG53|| align=right|14,2|| align=right|3,087|| align=right|0,081|| align=right|0,60|| align=right|5,423||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50910)||2000 GX53|| align=right|15,0|| align=right|2,564|| align=right|0,127|| align=right|10,82|| align=right|4,105||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50911)||2000 GC54|| align=right|15,8|| align=right|2,530|| align=right|0,080|| align=right|3,96|| align=right|4,023||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50912)||2000 GX54|| align=right|14,8|| align=right|2,755|| align=right|0,144|| align=right|5,07|| align=right|4,572||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50913)||2000 GD56|| align=right|15,5|| align=right|2,713|| align=right|0,034|| align=right|2,40|| align=right|4,467||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50914)||2000 GE56|| align=right|14,0|| align=right|3,098|| align=right|0,019|| align=right|16,03|| align=right|5,452||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50915)||2000 GG56|| align=right|13,8|| align=right|2,927|| align=right|0,070|| align=right|2,77|| align=right|5,006||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50916)||2000 GK56|| align=right|14,6|| align=right|2,902|| align=right|0,011|| align=right|2,12|| align=right|4,944||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50917)||2000 GG57|| align=right|15,0|| align=right|2,609|| align=right|0,097|| align=right|1,30|| align=right|4,214||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50918)||2000 GQ57|| align=right|15,2|| align=right|3,112|| align=right|0,110|| align=right|10,40|| align=right|5,489||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50919)||2000 GX57|| align=right|14,3|| align=right|2,967|| align=right|0,052|| align=right|9,70|| align=right|5,110||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50920)||2000 GT58|| align=right|14,8|| align=right|2,963|| align=right|0,096|| align=right|11,34|| align=right|5,100||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50921)||2000 GZ58|| align=right|15,8|| align=right|2,751|| align=right|0,159|| align=right|14,66|| align=right|4,561||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50922)||2000 GM59|| align=right|14,0|| align=right|2,930|| align=right|0,044|| align=right|2,74|| align=right|5,014||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50923)||2000 GQ60|| align=right|14,3|| align=right|2,765|| align=right|0,106|| align=right|6,02|| align=right|4,598||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50924)||2000 GC61|| align=right|14,6|| align=right|2,915|| align=right|0,034|| align=right|2,64|| align=right|4,976||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50925)||2000 GW64|| align=right|13,6|| align=right|2,619|| align=right|0,113|| align=right|13,89|| align=right|4,238||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50926)||2000 GF65|| align=right|13,8|| align=right|2,548|| align=right|0,190|| align=right|6,24|| align=right|4,065||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50927)||2000 GZ65|| align=right|13,8|| align=right|2,732|| align=right|0,014|| align=right|13,19|| align=right|4,514||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50928)||2000 GT66|| align=right|14,9|| align=right|2,727|| align=right|0,121|| align=right|8,98|| align=right|4,502||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50929)||2000 GU66|| align=right|14,7|| align=right|2,669|| align=right|0,183|| align=right|2,17|| align=right|4,359||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50930)||2000 GW66|| align=right|14,6|| align=right|3,035|| align=right|0,027|| align=right|8,94|| align=right|5,287||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50931)||2000 GT67|| align=right|14,2|| align=right|3,210|| align=right|0,096|| align=right|5,67|| align=right|5,749||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50932)||2000 GE68|| align=right|14,4|| align=right|2,597|| align=right|0,148|| align=right|13,57|| align=right|4,185||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50933)||2000 GR68|| align=right|13,6|| align=right|3,145|| align=right|0,216|| align=right|14,28|| align=right|5,576||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50934)||2000 GW68|| align=right|14,3|| align=right|2,736|| align=right|0,013|| align=right|5,87|| align=right|4,525||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50935)||2000 GX68|| align=right|14,6|| align=right|3,087|| align=right|0,119|| align=right|2,21|| align=right|5,424||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50936)||2000 GD69|| align=right|15,4|| align=right|3,011|| align=right|0,037|| align=right|1,20|| align=right|5,224||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50937)||2000 GP69|| align=right|13,9|| align=right|3,009|| align=right|0,091|| align=right|4,21|| align=right|5,220||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50938)||2000 GR69|| align=right|14,2|| align=right|2,729|| align=right|0,052|| align=right|4,66|| align=right|4,508||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50939)||2000 GE70|| align=right|14,0|| align=right|2,762|| align=right|0,154|| align=right|3,94|| align=right|4,588||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50940)||2000 GF70|| align=right|13,7|| align=right|3,191|| align=right|0,074|| align=right|16,77|| align=right|5,700||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50941)||2000 GL71|| align=right|15,3|| align=right|2,739|| align=right|0,216|| align=right|3,02|| align=right|4,533||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50942)||2000 GR71|| align=right|13,3|| align=right|3,338|| align=right|0,093|| align=right|2,14|| align=right|6,098||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50943)||2000 GW71|| align=right|14,6|| align=right|2,646|| align=right|0,065|| align=right|11,66|| align=right|4,303||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50944)||2000 GA72|| align=right|14,6|| align=right|2,698|| align=right|0,160|| align=right|7,96|| align=right|4,430||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50945)||2000 GJ72|| align=right|13,7|| align=right|3,120|| align=right|0,111|| align=right|12,62|| align=right|5,511||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50946)||2000 GM75|| align=right|14,0|| align=right|2,975|| align=right|0,068|| align=right|10,27|| align=right|5,129||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50947)||2000 GN75|| align=right|14,2|| align=right|3,069|| align=right|0,112|| align=right|4,14|| align=right|5,375||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50948)||2000 GX75|| align=right|15,5|| align=right|2,633|| align=right|0,110|| align=right|13,46|| align=right|4,272||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50949)||2000 GC77|| align=right|14,3|| align=right|3,055|| align=right|0,135|| align=right|5,53|| align=right|5,340||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50950)||2000 GZ77|| align=right|14,3|| align=right|2,967|| align=right|0,065|| align=right|9,56|| align=right|5,109||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50951)||2000 GE78|| align=right|14,8|| align=right|2,997|| align=right|0,104|| align=right|10,16|| align=right|5,188||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50952)||2000 GO78|| align=right|14,2|| align=right|3,085|| align=right|0,102|| align=right|10,72|| align=right|5,419||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50953)||2000 GA79|| align=right|13,8|| align=right|3,253|| align=right|0,127|| align=right|2,74|| align=right|5,866||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50954)||2000 GH79|| align=right|14,9|| align=right|2,753|| align=right|0,177|| align=right|13,41|| align=right|4,567||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50955)||2000 GJ79|| align=right|14,8|| align=right|2,572|| align=right|0,160|| align=right|7,88|| align=right|4,124||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50956)||2000 GO80|| align=right|14,5|| align=right|2,771|| align=right|0,182|| align=right|6,65|| align=right|4,612||MBA||6. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50957)||2000 GR80|| align=right|13,7|| align=right|2,741|| align=right|0,222|| align=right|8,21|| align=right|4,537||MBA||6. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50958)||2000 GB81|| align=right|15,3|| align=right|2,789|| align=right|0,091|| align=right|2,85|| align=right|4,656||MBA||6. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50959)||2000 GK81|| align=right|13,8|| align=right|3,160|| align=right|0,152|| align=right|2,64|| align=right|5,617||MBA||6. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50960)||2000 GN82|| align=right|13,3|| align=right|3,020|| align=right|0,103|| align=right|11,12|| align=right|5,246||MBA||9. april 2000||Kleť||Klet
|-
|(50961)||2000 GD83|| align=right|14,0|| align=right|2,674|| align=right|0,216|| align=right|17,74|| align=right|4,372||MBA||2. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50962)||2000 GB84|| align=right|15,5|| align=right|2,438|| align=right|0,074|| align=right|8,03|| align=right|3,805||MBA||3. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50963)||2000 GT84|| align=right|13,8|| align=right|3,053|| align=right|0,198|| align=right|17,62|| align=right|5,333||MBA||3. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50964)||2000 GF85|| align=right|14,0|| align=right|2,585|| align=right|0,106|| align=right|14,33|| align=right|4,155||MBA||3. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50965)||2000 GN85|| align=right|13,7|| align=right|3,184|| align=right|0,087|| align=right|16,67|| align=right|5,681||MBA||3. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50966)||2000 GZ85|| align=right|14,1|| align=right|3,023|| align=right|0,058|| align=right|4,15|| align=right|5,256||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50967)||2000 GE86|| align=right|14,4|| align=right|2,718|| align=right|0,113|| align=right|13,69|| align=right|4,481||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50968)||2000 GR86|| align=right|15,1|| align=right|2,601|| align=right|0,230|| align=right|5,69|| align=right|4,193||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50969)||2000 GO87|| align=right|14,3|| align=right|2,479|| align=right|0,087|| align=right|7,06|| align=right|3,903||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50970)||2000 GT87|| align=right|15,3|| align=right|2,215|| align=right|0,192|| align=right|6,44|| align=right|3,296||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50971)||2000 GP88|| align=right|13,0|| align=right|2,981|| align=right|0,115|| align=right|11,15|| align=right|5,146||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50972)||2000 GE90|| align=right|14,0|| align=right|3,046|| align=right|0,080|| align=right|4,13|| align=right|5,315||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50973)||2000 GZ90|| align=right|14,5|| align=right|2,975|| align=right|0,079|| align=right|11,15|| align=right|5,131||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50974)||2000 GA91|| align=right|14,1|| align=right|2,974|| align=right|0,065|| align=right|11,59|| align=right|5,127||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50975)||2000 GQ91|| align=right|13,7|| align=right|3,065|| align=right|0,081|| align=right|11,34|| align=right|5,366||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50976)||2000 GD92|| align=right|13,1|| align=right|3,221|| align=right|0,144|| align=right|19,76|| align=right|5,781||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50977)||2000 GL92|| align=right|14,7|| align=right|2,773|| align=right|0,066|| align=right|11,93|| align=right|4,617||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50978)||2000 GS92|| align=right|15,1|| align=right|2,636|| align=right|0,032|| align=right|3,25|| align=right|4,278||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50979)||2000 GX92|| align=right|13,9|| align=right|2,997|| align=right|0,083|| align=right|10,25|| align=right|5,186||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50980)||2000 GE93|| align=right|13,6|| align=right|3,074|| align=right|0,109|| align=right|13,79|| align=right|5,389||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50981)||2000 GL93|| align=right|13,8|| align=right|3,013|| align=right|0,110|| align=right|11,37|| align=right|5,229||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50982)||2000 GO93|| align=right|13,1|| align=right|3,147|| align=right|0,159|| align=right|12,01|| align=right|5,581||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50983)||2000 GT93|| align=right|13,0|| align=right|2,988|| align=right|0,121|| align=right|10,97|| align=right|5,163||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50984)||2000 GY93|| align=right|13,7|| align=right|3,019|| align=right|0,071|| align=right|11,62|| align=right|5,245||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50985)||2000 GB94|| align=right|13,5|| align=right|2,997|| align=right|0,029|| align=right|11,66|| align=right|5,188||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50986)||2000 GC94|| align=right|13,7|| align=right|2,730|| align=right|0,115|| align=right|11,71|| align=right|4,509||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50987)||2000 GD94|| align=right|13,4|| align=right|3,079|| align=right|0,062|| align=right|10,74|| align=right|5,402||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50988)||2000 GF94|| align=right|13,6|| align=right|2,978|| align=right|0,099|| align=right|12,09|| align=right|5,139||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50989)||2000 GG94|| align=right|13,8|| align=right|2,976|| align=right|0,043|| align=right|11,94|| align=right|5,132||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50990)||2000 GH94|| align=right|13,6|| align=right|3,066|| align=right|0,081|| align=right|13,01|| align=right|5,368||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50991)||2000 GK94|| align=right|13,7|| align=right|2,593|| align=right|0,158|| align=right|13,22|| align=right|4,176||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50992)||2000 GL94|| align=right|14,1|| align=right|2,639|| align=right|0,132|| align=right|12,68|| align=right|4,286||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50993)||2000 GR94|| align=right|13,5|| align=right|2,659|| align=right|0,187|| align=right|11,76|| align=right|4,335||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50994)||2000 GS94|| align=right|13,7|| align=right|3,173|| align=right|0,048|| align=right|12,24|| align=right|5,652||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50995)||2000 GH95|| align=right|14,1|| align=right|2,448|| align=right|0,130|| align=right|4,98|| align=right|3,831||MBA||6. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50996)||2000 GJ96|| align=right|14,0|| align=right|3,135|| align=right|0,124|| align=right|5,24|| align=right|5,550||MBA||6. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50997)||2000 GB97|| align=right|14,5|| align=right|2,747|| align=right|0,075|| align=right|3,61|| align=right|4,553||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50998)||2000 GB98|| align=right|14,0|| align=right|3,122|| align=right|0,032|| align=right|8,72|| align=right|5,516||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(50999)||2000 GH98|| align=right|13,5|| align=right|3,104|| align=right|0,144|| align=right|4,80|| align=right|5,469||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(51000)||2000 GK98|| align=right|14,4|| align=right|2,691|| align=right|0,150|| align=right|10,77|| align=right|4,415||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov